Банк ъф дъ Уест Класик 2011 е 3-тото издание на Банк ъф дъ Уест Класик. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2012. Провежда се в Станфорд, САЩ от 9 до 15 юли. Серина Уилямс e победителка от Банк ъф дъ Уест Класик 2011. Виктория Азаренка и Мария Кириленко трябва да защитават титлата си на двойки, но и двете не се включват в турнира.

Поставени тенисистки 
  Серина Уилямс
  Марион Бартоли
  Доминика Цибулкова
  Йелена Янкович (осминафинал)
  Янина Викмайер
  Шанел Схеперс
  Петра Мартич (отказва се)
  Марина Еракович (осминафинал)
  Сорана Кърстя

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Ярмила Гайдошова /  Ваня Кинг
  Ракел Копс-Джоунс /  Абигейл Спиърс (четвъртфинал)
  Натали Грандин /  Владимира Ухлиржова
  Хао-Чин Чан /  Юн-Джан Чан

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2012
Банк ъф дъ Уест Класик